Franciaország
Montrevel, település Isère megyében
Montrevel, település Jura megyében